Zoete Inval (Breda), een woonwijk
 De Zoete Inval (Haarlemmerliede), een hotel, partycentrum en voormalige speeltuin in Haarlemmerliede
 De Zoete Inval (programma) op Radio 2 (Vlaanderen)
 Zoete inval (single), een single van Extince in samenwerking met Yukkie B, Brainpower, Goldy, Krewsial, Murth the Man-o-Script, Scuz en Skate the Great